Кубок Митропы 1932 — 6-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие восемь команд из Австрии, Венгрии, Италии и Чехословакии.

Из-за беспорядков, произошедших во время ответного полуфинального матча между итальянским «Ювентусом» и чехословацкой «Славией», обе команды по решению организатора Кубка Митропы были дисквалифицированы. Таким образом, финальные матчи не проводились, и обладателем кубка автоматически стал победитель другого полуфинала, итальянский клуб «Болонья».

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

В первом полуфинальном матче между чехословацкой «Славией» и итальянским «Ювентусом» случилось несколько эпизодов очень грубой игры в исполнении игроков обеих команд, что в итоге привело к беспорядкам и дракам с участием болельщиков. Перед ответным матчем итальянская пресса организовала широкую пропагандистскую кампанию, призывая любой ценой взять реванш. Во время игры болельщики «Ювентуса» бросали в игроков «Славии» камни. В самом начале второго тайма вратарь чехословацкой команды Франтишек Планичка получил сильный удар и потерял сознание. Врачи оказывали ему помощь около четверти часа, после чего игроки «Славии» ушли с поля и отказались продолжить игру.

Для разрешения конфликта комитет организаторов Кубка Митропы провёл специальное заседание, на котором предстояло решить трудную задачу. С одной стороны, согласно действовавшему на тот момент регламенту Кубка, команде, по чьей вине матч был не доигран, засчитывалось техническое поражение со счётом 0:3. Однако, учитывая результат первого матча, даже в этом случае «Славия» проходила в финал. С другой стороны, все попытки организовать дополнительный матч плей-офф на нейтральном поле закончились неудачей. В итоге комитет принял решение дисквалифицировать обе команды и признать обладателем Кубка победителя второго полуфинала, которым стал итальянский клуб «Болонья».

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1932 на сайте IFFHS
 Кубок Митропы 1932 на сайте RSSSF

1932
Футбол в Европе в 1932 году